Судьи Верховного суда Израиля — члены высшего судебного органа страны с момента создания Верховного суда и до сегодняшнего дня.

В состав Верховного суда Израиля, открытого в Иерусалиме 15 сентября 1948 года, входили 5 судей и оставались ещё две вакансии. В настоящее время в состав Верховного суда входят 15 судей и свободных вакансий нет.



Список судей

Аббревиатуры и цвет фона 

 ГК — Государственный контролёр
 ГП — Государственный прокурор
 ЮСП — Юридический советник правительства
  — судья в текущем составе суда

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Судьи
Судьи